Big Four Depot bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Big Four Depot (Lafayette, Indiana), NRHP-ID: 03000548
 Big Four Depot (Galion, Ohio), NRHP-ID: 75001350